Franciscus Cornelis Donders, oogheelkundige (19e eeuw)
 Jos Donders, architect
 Petrus Norbertus Donders, missionaris in Suriname (19e eeuw)
 Rianne Donders-de Leest, politica (CDA)
 Roy Donders, stylist en televisiepersoonlijkheid
 Ruud Donders, profvoetballer (Willem II)

Zie ook 
 Jan Donders, personage in de Nederlandstalige Harry Potterreeks